Příjmení Kulíšek nosí více významných osobností:

 Jaroslav Kulíšek (* 1953) – český podplukovník Armády České republiky
 Mikuláš Kulíšek (1945–2005) – český fotograf
 Petr Kulíšek (* 1971) – český botanik
 Tatiana Kulíšková (* 1961) – slovenská herečka a moderátorka

Kulíšek je také název:
 Kulíšek (rod) – rodu drobných sov z čeledi puštíkovití
 Kulíšek nejmenší
 Kulíšek perlový
 Kulíšek (časopis) – českého časopisu